Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Chomiński – polski dworzanin, urzędnik, poseł na Sejm
 Józef Michał Chomiński – polski muzykolog, pedagog, teoretyk muzyki